Bluteau ist der Familienname folgender Personen:

 Lothaire Bluteau (* 1957), kanadischer Schauspieler
 Rafael Bluteau (1638–1734), portugiesischer Geistlicher, Prediger und Sprachwissenschaftler